Mainlinie bezeichnet

 historisch eine Regionalstadtbahn der Hanauer Straßenbahn, siehe MainLinie
 in der Politik die Grenze zwischen Nord- und Süddeutschland, siehe Mainlinie (Politik)
 ein Isoglossenbündel (Sprachgrenze) in Mitteldeutschland, siehe Speyerer Linie (Isoglosse)

Siehe auch:
 Mainline